Голубчик — ласкательная форма при обращении. Еврейская фамилия. Известные носители:
 Голубчик, Марк Михайлович (1934—2001) — советский и российский экономико- и политико-географ, страновед, автор научных работ и учебников для высшей школы. 
 Голубчик, Михаил Иосифович (1906—1940) — советский чекист и дипломат.
 Голубчик, Рудольф Михайлович (1934— 2013) — советский и российский учёный в области металлургии.

Вымышленные персонажи 
 Голубчик — протагонист мультипликационной франшизы «Рио».